Aage Madsen –  tenisista reprezentujący Danię
 Leon Madsen – duński żużlowiec
 Michael Madsen – amerykański aktor
 Peter Madsen – duński piłkarz
 Peter Madsen – duński wynalazca
 Virginia Madsen – amerykańska aktorka
 Madsen (grupa muzyczna) – niemiecki zespół rockowy
 Pistolet maszynowy Madsen Model 1945
 Pistolet maszynowy Madsen Model 1946
 Pistolet maszynowy Madsen Model 1950
 Karabin maszynowy Madsen-Saetter
 Wielkokalibrowy karabin maszynowy Madsen
 Ręczny karabin maszynowy Madsen